stigma – element pancerzyka okrzemek. Wyraźny, otwarty kanalik w rejonie pola środkowego przechodzący przez okrywę.
 stigma – przetchlinka
 Stigma – album muzyczny
 Stigma – dawna litera alfabetu greckiego
 Stigma – plamka oczna
 Stigma – spotykane w literaturze specjalistycznej anglojęzyczne określenie znamienia słupka u roślin

Przypisy